Александр Сергеевич Попов: Попов, Александр Сергеевич (1891—1974) — советский учёный.
 Попов, Александр Сергеевич (1913 — ?) — советский конструктор вооружений.
 Попов, Александр Сергеевич (1921—1991) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Попов, Александр Сергеевич (род. 2001) — российский гандболист, вратарь.